Die Copa do Nordeste (portugiesisch für Pokal des Nordostens) ist ein regionaler Fußballpokalwettbewerb in Brasilien, der vom nationalen Fußballverband CBF organisiert wird. Mit dem Gewinn des Pokals ist seit 2014 die Qualifikation für die CONMEBOL Copa Sud-Americana der Folgesaison verbunden.

Geschichte 
Der „Nordostpokal“ wird mit mehreren Unterbrechungen seit 1994 zwischen den Vereinen der Landesverbände der Region Nordost ausgespielt. Zwischen den Jahren 1997 und 1999 war mit seinem Gewinn die Qualifikation für die internationale Copa CONMEBOL und von 2000 bis 2002 für die nationale Copa dos Campeões (CBF) verbunden. Nach einem Ausscheidungsturnier wird der Pokalsieger üblicherweise in zwei Finalspielen ermittelt. Enden beide unentschieden, wird die Mannschaft zum Sieger gekürt, welche über das Turnier eine bessere Gesamtbilanz aufweist.

Finalspiele

Statistik 

 
Erstveranstaltung 1994